Имам Дашдемир оглы Мустафаев (; ) — советский и азербайджанский научный, партийный и государственный деятель. Первый секретарь ЦК КП Азербайджанской ССР (1954—1959). Член Коммунистической партии с 1940 года.

Биография

Ранние годы 
Имам Мустафаев родился  в селе Ках Закатальского округа в семье крестьянина. Этнический тюрок (то есть азербайджанец). В 1928 году он окончил Закатальский сельскохозяйственный техникум, а в 1932 — Азербайджанский сельскохозяйственный институт. В период с 1932 по 1938 годы — аспирант кафедры селекции и семенологии Азербайджанского сельскохозяйственного института. Помимо учёбы, Мустафаев с 1934 по 1937 годы работал заместителем директора Азербайджанского сельскохозяйственного института. С 1938 по март 1940 года он являлся заместителем директора Азербайджанского сельскохозяйственного института по учебной части, а затем заведующим кафедрой селекции и семенологии. С 1940 года член ВКП(б). С марта по ноябрь 1940 года входил в состав народного комиссариата земледелия Азербайджанской ССР, затем становится заместителем народного комиссара государственного контроля Азербайджанской ССР.

Партийная карьера 
Спустя 2 года в феврале 1942 года Имам Мустафаев был назначен на должность 1-го заместителя народного комиссара земледелия Азербайджанской ССР, позднее преобразованного в заместителя министра земледелия республики. В январе 1947 года Мустафаев стал министром сельского хозяйства Азербайджанской ССР, находясь в этой должности до марта 1950 года. С 1950 по 1951 годы был академиком-секретарём Академии наук Азербайджанской ССР, пока его не назначили секретарём ЦК КП(б) Азербайджана. 4 апреля 1952 года Мустафаев стал 1-м секретарём Гянджинского областного комитета КП Азербайджана, а спустя ровно год вновь занял должность секретаря ЦК КП Азербайджана. 12 февраля 1954 года постановлением XX съезда КП Азербайджана он был отстранён от занимаемой должности и 16 февраля постановлением I пленума ЦК КП назначен на пост 1-го секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР, параллельно работает заведующим отделом Института генетики и селекции Академии наук Азербайджанской ССР.

8 июля 1959 года постановлением IX пленума ЦК КП Азербайджанской ССР был смещён с должности 1-го секретаря ЦК Компартии и обвинен в национализме. Мустафаев был первым партийным лидером в Азербайджане, который поставил вопрос об использовании азербайджанского языка в учреждениях и организациях.

С 25 февраля 1956 по 17 октября 1961 года — член ЦК КПСС. 1971—1987 гг. — директор Института генетики и селекции Академии наук Азербайджанской ССР.

Скончался Имам Мустафаев 10 марта 1997 года в Баку.

Награды 
 Орден «Слава» (24 февраля 1995 года) — за большие заслуги в развитии азербайджанской науки и по случаю 85-летия со дня рождения
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов
 Орден «Знак Почёта»

Примечания 

Члены ЦК КПСС
Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Секретари ЦК КП Азербайджана
Первые секретари Гянджинского обкома КП Азербайджана
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Первые секретари Кировабадского горкома КП Азербайджана
Министры сельского хозяйства Азербайджанской ССР